Mühlig-Hofmann ist der Familienname von:
 Albert Mühlig-Hofmann, deutscher Kampfpilot und Ministerialbeamter

Sonstiges:
 Mühlig-Hofmann-Gebirge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika